Gravel Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gravel Hill (Alabama)
 Gravel Hill (Arkansas)
 Gravel Hill (Delaware)
 Gravel Hill (Indiana)
 Gravel Hill (Maryland)
 Gravel Hill (Mississippi)
 Gravel Hill (Missouri)
 Gravel Hill (New Jersey)
 Gravel Hill (South Carolina)
 Gravel Hill (Tennessee)
 Gravel Hill (Virginia)

Gravel Hill ist außerdem eine Straßenbahnhaltestelle der London Tramlink.

Siehe auch:
 Gravel Hill Plantation